Dugesia aethiopica es una especie de platelmintos tricladidos de agua dulce que habita en el sur de Etiopía y Yemen.

Cariología
Los especímenes de D. aethiopica analizados cariológicamente presentan tanto células triploides (3n = 27 + 1-2 cromosomas B) como diploides (2n = 18 + 0-1 cromosomas B), con un número básico o haploides de n = 9. esta condición de mosaicismo difuso o mixploidia se encuentra tanto en las líneas celulares somáticas como germinales y podría estar favorecida por el tipo de reproducción asexual.

Filogenia
Posición de D. aethiopica en relación con otras especies de Dugesia según el trabajo de Lázaro y colaboradores (2009):

Referencias

Enlaces externos
Dugesia aethiopica a la base de dades WoRMS 
Dugesia aethiopica a la Encyclopedia of Life 

aethiopica